Con il nome di Giulia minore, sono conosciute:

Giulia minore, sorella più giovane di Gaio Giulio Cesare e madre di Azia maggiore, a sua volta madre di Augusto e di Ottavia minore.
Giulia minore, o Vipsania Giulia Agrippina, figlia di Marco Vipsanio Agrippa e di Giulia maggiore, figlia di Augusto.